Ферати () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ферати, Арианит (род. 1997) — немецкий футболист албанского происхождения.
 Ферати, Бег (род. 1986) — швейцарский футболист косовского происхождения.
 Ферати, Фадиль (1960—2010) — косовский политик.